Piacentini ist der Familienname folgender Personen:

 Marcello Piacentini (1881–1960), italienischer Architekt
 Patrizia Piacentini (* 1961), italienische Ägyptologin
 Tullio Piacentini (1919–2005), italienischer Filmverleiher und -regisseur